Кянда — топоним в России:

Населённые пункты 
 Кянда — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Кянда — село в Башмаковском районе Пензенской области.

Реки 
 Кянда — река в Архангельской области, впадает в Белое море.
 Кянда — река в Пензенской области, приток Тяньги.